Krogöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Krogöl (Bäckebo socken, Småland), sjö i Nybro kommun, 
Krogöl (Älghults socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (8,08 ha)
Krogölen, sjö i Nybro kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn